Соревнования в плавании на 200 метров на спине (женщины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 2 по 3 августе в Водном центре.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012